Michigan egy állam az USA-ban. Összesen 83 megyét foglal magában.

A megyék

Források 
 

 
Közigazgatási listák